Garbagnatesi – abitanti di Garbagnate Milanese
Garbagnatesi – abitanti di Garbagnate Monastero